

Африка 
 у Алжиру- Ес Салам и Нур
 у Мароку- Рабат

Антарктик 
МакМурдо Станица, реактор коришћен за погон подморнице, престао са радом 1972. године

Америка

Нуклеарне електране 
 Beaver Valley, Пенсилванија
 Calvert Cliffs, Мериленд
 Connecticut Yankee, Конектикат (Угашен)
 FitzPatrick, Њујорк
 Ginna, Њујорк
 Hope Creek, Њу Џерзи
 Indian Point, Њујорк
 Limerick, Пенсилванија
 Maine Yankee, Мејн (Угашен)
 Millstone, Конектикат
 Nine Mile Point, Њујорк
 Oyster Creek, Њу Џерзи
 Peach Bottom, Пенсилванија
 Pilgrim, Масачусетс
 Salem, Њу Џерзи
 Saxton, Пенсилванија (Угашен)
 Seabrook, Њу Хемпшир
 Shippingport, Пенсилванија (Угашен)
 Shoreham, Њујорк (Угашен)
 Susquehanna, Пенсилванија
 Three Mile Island, Пенсилванија
 Penn State University Research Reactor, University Park, Пенсилванија
 Vermont Yankee, Вермонт
 Yankee Rowe, Масачусетс (Угашен)
 Bellefonte, Алабама (Недовршен)
 Browns Ferry, Алабама
 Brunswick, Северна Каролина
 Carolinas-Virginia Tube Reactor, Јужна Каролина (Угашен)
 Catawba, Јужна Каролина
 Crystal River 3, Флорида
 Farley (Joseph M. Farley), Алабама
 Grand Gulf Nuclear Generating Station, Мисисипи
 Hatch (Edwin I. Hatch), Џорџија
 McGuire, Северна Каролина
 North Anna, Вирџинија
 Oconee, Јужна Каролина
 H.B. Robinson, Јужна Каролина
 Sequoyah, Тенеси
 Shearon Harris, Северна Каролина
 St. Lucie, Флорида
 Virgil C. Summer, Јужна Каролина
 Surry, Вирџинија
 Turkey Point, Флорида
 Alvin W. Vogtle, Џорџија
 Watts Bar, Тенеси
 Big Rock Point, Мичиген (Угашен)
 Byron, Илиноис
 Braidwood, Илиноис
 Clinton, Илиноис
 Davis-Besse, Охајо
 Donald C. Cook, Мичиген
 Dresden, Илиноис
 Duane Arnold, Ајова
 Elk River, Минесота (Угашен)
 Enrico Fermi, Мичиген
 Kewaunee, Висконсин
 La Crosse, Висконсин (Угашен)
 LaSalle County, Илиноис
 Marble Hill, Индијана (Недовршен)
 Monticello, Минесота
 Palisades, Мичиген
 Perry, Охајо
 Piqua, Охајо (Угашен)
 Point Beach, Висконсин
 Prairie Island, Минесота
 Quad Cities, Илиноис
 Zion, Илиноис (Угашен)

 Arkansas Nuclear One, Арканзас
 Callaway, Мисури
 Columbia, Вашингтон
 Comanche Peak, Тексас
 Cooper, Небраска
 Diablo Canyon, Калифорнија
 Fort Calhoun, Небраска
 Fort Saint Vrain, Колорадо (Угашен)
 Grand Gulf, Мисисипи
 Hallam, Nebraska (Угашен)
 Hanford N Reactor, Вашингтон
 Humboldt Bay, Калифорнија (Угашен)
 Palo Verde, Аризона
 Pathfinder, Јужна Дакота (Угашен)
 Rancho Seco, Калифорнија (Угашен)
 River Bend, Луизијана
 San Onofre, Калифорнија
 Sodium Reactor Experiment, Santa Susana Field Laboratory, Калифорнија (Акцидент 1959, затворен 1964. године)
 South Texas Project Electric Generating Station, Тексас
 Trojan, Рејнир (Угашен)
 MSTR, Мисури
 Vallecitos, Калифорнија 
 Waterford, Луизијана
 Wolf Creek, Канзас

Реактори за производњу плутонијума 
 Hanford Site, Вашингтон
 B-Reactor чува се као музеј
 F-Reactor 
 D-Reactor 
 H-Reactor 
 DR-Reactor 
 C-Reactor 
 KE-Reactor 
 KW-Reactor 
 N-Reactor 
 Savannah River Site, Јужна Каролина
 R-Reactor (Тешка вода) 
 P-Reactor (Тешка вода) 
 L-Reactor (Тешка вода) 
 K-Reactor (Тешка вода) 
 C-Reactor (Тешка вода)

Нуклеарни програм у војне сврхе 
 SM-1
 SM-1A
 PM-2A
 PM-1
 PM-3A
 MH-1A
 SL-1
 ML-1

Нуклеарне подморнице 
Knolls Atomic Power Laboratory Prototype S6W Reactor, Ballston Spa, Њујорк

Истраживачки реактори 
 Arkansas-Southwest Experimental Fast Oxide Reactor, Арканзас
 SEFOR - угашен
 Argonne National Laboratory, Илиноис (и Ајдахо)
 CP-1 - Chicago Pile 1 (Relocated and renamed as Chicago Pile 2 in 1943) - угашен
 CP-3 - Chicago Pile 3 - угашен
 CP-5 - Chicago Pile 5 - угашен 1979. године
 EBWR - Experimental Boiling Water Reactor - угашен
 LMFBR - Liquid Metal Fast Breeder Reactor - угашен
 Janus reactor - угашен (1992. године)
 JUGGERNAUT -угашен
 IFR - Integral Fast Reactor - Никада није пуштен у рад
 Brookhaven National Laboratory, Upton, New York
 High Flux Beam Reactor - угашен(1999)
 Medical Research Reactor - угашен (2000)
 Brookhaven Graphite Research Reactor - угашен (1968)
 Hanford Site, Вашингтон
 Fast Flux Test Facility - 
 Idaho National Laboratory, Ајдахо
 ARMF-I - угашен
 AMRF-II - угашен
 ATR - у раду
 ATRC - у раду
 AFSR - угашен
 BORAX-I - угашен
 BORAX-II - угашен
 BORAX-IIIугашен
 BORAX-IV - угашен
 BORAX-V -угашен (1964. године)
 CRCE - угашен
 CFRMF - угашен
 CET - угашен
 Experimental Test Reactor - угашен
 ETRC - угашен
 EBOR - никада није пуштен у рад
 EBR-I - Experimental Breeder Reactor I (originally CP-4) - угашен
 EBR-II - Experimental Breeder Reactor II - угашен
 ECOR - никада није пуштен у рад
 710 - угашен
 GCRE - Gas Cooled Reactor Experiment - угашен
 HTRE-1 - Heat Transfer Reactor Experiment 1 - угашен
 HTRE-2 - Heat Transfer Reactor Experiment 2 - угашен
 HTRE-3 - Heat Transfer Reactor Experiment 3 - угашен
 603-A - угашен
 HOTCE - угашен
 A1W-B - угашен
 LOFT - угашен
 MTR - угашен
 ML-1 - Mobil Low Power Plant - угашен
 S5G - угашен
 NRAD - у раду
 FRAN - угашен
 OMRE -угашен
 PBF - угашен
 RMF - угашен
 SUSIE - у раду
 SPERT-I - угашен
 SPERT-II - угашен
 SPERT-III - угашен
 SPERT-IV - угашен
 SCRCE - угашен
 SL-1/ALPR - угашен 
 S1W/STR - угашен
 SNAPTRAN-1 - угашен
 SNAPTRAN-2 - угашен
 SNAPTRAN-3 - угашен
 THRITS - угашен
 TREAT - угашен
 ZPPR - Реактор нулте снаге Standby
 ZPR-III - угашен
 Los Alamos National Laboratory, Нови Мексико
 UHTREX -угашен
 Omega West - угашен
 Clementine - угашен
 Nevada Test Site, Невада
 BREN Tower
 Oak Ridge National Laboratory, Тенеси
 X-10 Graphite Reactor - угашен
 Aircraft Reactor Experiment
 Oak Ridge Research Reactor - угашен
 Bulk Shielding Reactor -угашен
 Tower Shielding Reactor - угашен
 Molten-Salt Reactor Experiment - угашен
 High Flux Isotope Reactor - у раду
 Savannah River Site, Јужна Каролина
 HWCTR - Heavy Water Components Test Reactor - угашен
 Santa Susana Field Laboratory, Simi Hills Калифорнија
 Sodium Reactor Experiment (инцидент 1959. године, угашен 1964)
 SNAP-10A (угашен 1965)

Остали реактори

Аргентина 
 Атуча 1 - у Буенос Ајресу, -{PWR}-, Сименс реактор, снаге 335 мегавати
 Ембалсе- у Кордоби, КАНДУ реактор, снаге 600 мегавати

Аргентина 
 Реактор са високим флуксем неутрона, познат под називом -{HIFAR-High Flux Australian reactor}-. Првенствено се користио у медицинске сврхе. Замењен за нови реактор ОПАЛ који је критично стање достигао 12. августа 2006. године.

Белгија 
 Доел 1- модел -{PWR}-, снага 392,5 мегавати
 Доел 2- модел -{PWR}-, снага 392,5 мегавати
 Доел 3-модел -{PWR}-, снага 1006 мегавати
 Доел 4- модел -{PWR}-, снага 985 мегавати
 Тиханже 1 - модел -{PWR}-, снага 962 мегавати 
 Тиханже 2 - модел -{PWR}-, снага 1008 мегавати
 Тиханже 1 - модел -{PWR}-, снага 1015 мегавати

Бразил 
 Ангра 1- модел -{PWR}-, снага 626 мегавати
 Ангра 2- модел -{PWR}-, снага 1270 мегавати

Бугарска 
 Козлодуј 3- модел В-230, -{PWR}-, снага 405 мегавати, затворен 2006. године
 Козлодуј 4- модел В-230, -{PWR}-, снага 405 мегавати, затворен 2006. године
 Козлодуј 5- модел В-320, -{PWR}-, снага 953 мегавати
 Козлодуј 6- модел В-320, -{PWR}-, снага 953 мегавати

Венецуела 
 RV-1 pool-type reactor (угашен 1994. године)

Вијетнам 
 Da Lat - TRIGA Mark II (набављен од САД 1963, угашен 1975, поново активиран од стране СССР 1984)

Грчка 
 GRR-1 – 5 MW истраживачки реактор у Демокритосу, у Атини.

Данска 
 Рисо ДР-1, експериментални реактор затворен 2000
 Рисо ДР-2, експериментални реактор затворен 1975
 Рисо ДР-3 ДИДИ, експериментални реактор затворен 2001

Египат 
 Inshas Нуклеарни истраживачки центар
 ETTR-1 - 2 MW+W LWR (Добављен из СССР, 1958)
 ETTR-2 - 22 MW reactor (Добављен из Аргентине, 1998)

Естонија 
 Paldiski - 2 реактора са водом под притиском коришћени у нуклеарним подморницама

Енглеска

Нуклеарне електране 
 Berkeley, Gloucestershire 2 x 276MW, угашен
 Bradwell, Есекс (Generation ceased in 2002, defuelled by September 2005)
 Calder Hall, Sellafield, Cumbria - 4 x 50MWe (Generation started in 1956 and ceased in 2003)
 Chapelcross, Dumfries and Galloway - 4 x 180MW(th) (Generation ceased in June 2004)
 Dungeness A, Kent 2 x 223MW. BNG owned Magnox station (Entered decommissioning January 2007)
 Dungeness B, Kent 2 x 550 MW(e). British Energy owned AGR
 Hartlepool, Хартлпул 2 x 600MW(e). British Energy owned AGR
 Heysham nuclear power stations, Lancashire - 4 x 600 MW(e)
 Hinkley Point A, Somerset (Ceased operations in 2000, defuelled by September 2005)
 Hinkley Point B, Somerset 2 x 570MW(e). British Energy owned AGR
 Hunterston A, North Ayrshire (Generation ceased 1990)
 Hunterston B, North Ayrshire 2 x 570 MW(e) British Energy owned AGR
 Oldbury, Gloucestershire - 2 x 435MW. (Generation due to cease July 2011 or when Cumulative Mean Core Irradiaton reaches 31.5 MWd/te (R1) and 32.7 MWd/te (R2))
 Sizewell A, Сафок BNFL owned Magnox station (Entered decommissioning January 2007)
 Sizewell B, Сафок 1 x 1195MWe. British Energy PWR
 Torness, East Lothian 2 x 625 MW(e). British Energy owned AGR
 Trawsfynydd, Gwynedd BNG owned Magnox station (Generation ceased 1991)
 Winfrith, Dorchester, Dorset – SGHWR (ceased operation in 1990)
 Wylfa, Anglesey - 2 x 490MW magnox reactors. (Generation due to cease at end of 2010)

Истраживачки реактори 
 Aldermaston - VIPER - Atomic Weapons Establishment
 Ascot - CONSORT reactor, Imperial College London, Silwood Park campus
 Billingham - TRIGA Mark I reactor, ICI refinery (installed 1971, shut down 1988)
 Culham - JET fusion reactor
 Derby - Дарби|Derby - Neptune reactor
 Dounreay
 The Shore Test Facility (STF) at VULCAN (Rolls-Royce Naval Marine)
 DSMP1 at VULCAN (Rolls-Royce Naval Marine)(shut down 1984)
 DMTR
 Dounreay Fast Reactor - Fast breeder reactor (shut down 1994)
 Prototype fast reactor
 Ист Килбрајд - Scottish Universities Research and Reactor Centre (deactivated 1995, fully dismantled 2003)
 Harwell AERE
 GLEEP (shut down 1990)
 BEPO (shut down 1968)
 LIDO (shut down 1974)
 DIDO (shut down 1990)
 PLUTO (shut down 1990)
 London
 Гринич - JASON PWR reactor (dismantled 1999)
 Stratford Marsh - Queen Mary, University of London (commissioned 1966, deactivated 1982, (fully dismantled))
 Risley - Universities Research Reactor (shut down 1991 decommissioned-land released 1996)
 Sellafield (named Windscale until 1971)
 PILE 1 (shut down 1957 after Windscale fire)
 PILE 2 (shut down 1957)
 WAGR (shut down 1982)
 Winfrith - Dorchester, Dorset, 9 reactors, shut down 1990, including
 Dragon reactor

Индија

Нуклеарне електране 
За више информација погледајте и Electricity in India

Истраживачки реактор 
 Bhabha Atomic Research Center (BARC) – Trombay
 Apsara reactor – 1 MWT, pool type, light water moderated, enriched uranium fuel supplied by France
 CIRUS reactor – 40 MWT, supplied by Canada, heavy water moderated, uses natural uranium fuel
 Dhruva reactor – 100 MWT, heavy water moderated, uses natural uranium fuel
 Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR) – Kalpakkam
 PFBR – 500MWe Sodium cooled fast breeder nuclear reactor, under construction. Expected completion 2011.
 FBTR – 40 MWT Fast Breeder Test Reactor, користи смесу плутнијума и уранијума 
 KAMINI –30 kWT, користи U-233 гориво

Индонезија 

 Bandung – TRIGA Mark II (250 kW installed 1965, 2MW installed 1997)
 Yogyakarta – TRIGA Mark II (100 kW installed 1979)
 Serpong – SIWABESSY 30MWth Multi-Purpose Reactor (installed 1987)

Иран

Нуклеарне електране 
 Bushehr
 Bushehr I – 915MWe, Reactor System: ВВЕР-1000, почео са радом августа 2010.
 Bushehr II – обустављена изградња од стране Немачке
 Darkhovin Nuclear Power Plant (Khouzestan Province)
 Darkhovin I - : IR-360 (-{PWR}-

Истраживачки реактори 
 Техеран – AMF reactor at Tehran Nuclear Research Center (supplied by USA, 1967)
 Isfahan, Nuclear Technology Center (mainly supplied by China,)
 MNSR – 27 kWt Miniature Neutron Source Reactor
 Light Water Subcritical Reactor (LWSCR)
 Heavy Water Zero Power Reactor (HWZPR)
 Graphite Subcritical Reactor (GSCR)
 Arak – IR-40 Heavy water-moderated Reactor (under construction, planned commissioning 2014)

Ирак

Истраживачки реактори 
 IRT-5000 – 5 MWT, угашен 1991.
 Osirak / "Tammuz 1" (уништен од стране Израела жжу бомбардовању 7. јуна 1981. гподине)
 Tammuz 2 – 500 kWT, затворен 1991

Израел

Истраживачки реактори 
 Negev Nuclear Research Center – EL-102 uranium/heavy water research reactor, originally 24 MWT (supplied by France, operational 1962, not under IAEA safeguards)
 Soreq Nuclear Research Center – 5 MWT light water research reactor (supplied by USA, operational 1960)

Италија

Нуклеарне електране 
 Garigliano – BWR, 1 реактор снаге 150 MWe, 1964–1982
 Latina – Magnox, 1 реактор снаге 160 MWe, 1963–1987
 Caorso – BWR, затворена због резултата референдума
 Trino Vercellese – затворена због резултата референдума
 Alto Lazio – 1964-1982

Истраживачки реактори 
 Павија Mark II, University of Pavia Mark II (installed 1965)
 Рим Mark II, ENEA Casaccia Research Center (installed 1960)

Јамајка 
 SLOWPOKE-2 reactor – Kingston, Jamaica

Јапан

Нуклеарне електране

Истраживачки реактори 
 Japan Atomic Energy Agency (JAEA) реактори

 Tokai JRR-1(Japan Research Reactor No.1, угашен)
 Tokai JRR-2 (угашен)
 Tokai JRR-3
 Tokai JRR-4
 Tokai JPDR (Japan Power Demonstration Reactor, угашен)
 Oarai HTTR (High-Temp engineering Test Reactor)
 Oarai JMTR (Japan Materials Testing Reactor)
 Naka JT-60 фузиони реактор

 Nuclear Safety Research Reactor
 Fugen (ATR (Advanced Thermal Reactor), угашен)
 Jōyō (FBR)
 Monju (FBR)
 Kinki University
 UTR-KINKl
 Kyoto University
 KUR
 Musashi Institute of Technology (Tokyo City University)
 MITRR(TRIGA-II) (угашен 1990)
 Rikkyo University
 RUR(TRIGA-II) (угашен)
 University of Tokyo
 Yayoi

Јужноафричка Република

Нуклеарне електране 
 Koeberg нуклеарна електрана (близу Кејптаун) 
 Koeberg-1 920MWe
 Koeberg-2 920MWe

Истраживачки реактори 
 Pelindaba - Pelindaba Nuclear Research Center близу Преторија 
 SAFARI-1 20MW swimming pool reactor
 SAFARI-2 (dismantled 1970)

Јужна Кореја 
For a list of nuclear reactors in South Korea please see: Nuclear power in South Korea

Истраживачки реактори:
 Aerojet General Nucleonics Model 201 Research Reactor
 HANARO, MAPLE class reactor
 TRIGA General Atomics Mark II (TRIGA-Mark II) Research Reactor

Канада 
Онтарио
 Пикеринг А1, тип КАНДУ, снага реактора 515 мегавати
 Пикеринг А4, тип КАНДУ, снага реактора 515 мегавати
 Пикринг Б5, тип КАНДУ, снага реактора 516 мегавати
 Пикринг Б6, тип КАНДУ, снага реактора 516 мегавати
 Пикринг Б7, тип КАНДУ, снага реактора 516 мегавати
 Пикринг Б8, тип КАНДУ, снага реактора 516 мегавати
 Брус А1, тип КАНДУ, снага реактора 750 мегавати, тренутно не ради, очекује се да ће поново почети са радом 2009. године
 Брус А2, тип КАНДУ, снага реактора 750 мегавати, тренутно не ради, очекује се да ће поново почети са радом 2009. године
 Брус А3, тип КАНДУ, снага реактора 750 мегавати
 Брус А4, тип КАНДУ, снага реактора 750 мегавати
 Брус Б5, тип КАНДУ, снага реактора 822 мегавати
 Брус Б6, тип КАНДУ, снага реактора 822 мегавати
 Брус Б7, тип КАНДУ, снага реактора 822 мегавати
 Брус Б8, тип КАНДУ, снага реактора 795 мегавати
 Дарлингтон 1, тип КАНДУ, снага реактора 881 мегавати
 Дарлингтон 2, тип КАНДУ, снага реактора 881 мегавати
 Дарлингтон 3, тип КАНДУ, снага реактора 881 мегавати
 Дарлингтон 4, тип КАНДУ, снага реактора 881 мегавати

Квебек
 Гентили 1, тип КАНДУ-6, снага реактора 638 мегавати, затворен 1977. године
 Гентили 2, тип КАНДУ-6, снага реактора 638 мегавати

Нови Брунсвик
 Поинт Лепрау 1, тип КАНДУ-6, снага реактора 635 мегавати

Кина 
 Даја Бај 1 и 2, тип -{PWR}-, снага реактора 944 мегавати
 Киншан 1, тип -{PWR}-, снага реактора 279 мегавати
 Киншан 2 и 3, тип -{PWR}-, снага реактора 610 мегавати
 Киншан 4 и 5, тип -{PWR}-, снага реактора 665 мегавати
 Лингао 1 и 2, тип -{PWR}-, снага реактора 935 мегавати
 Тианван 1 и 2, тип ВВЕР, снага реактора 1000 мегавати

Казахстан

Нуклеарне електране 
 Aktau (Kazakhstan State Corporation for Atomic Power and Industry)
 BN-350 135 MWe reactor (угашен 1999)

Истраживачки реактори 
 Alatau, Institute of Nuclear Physics of the National Nuclear Center
 VVR-K – 10 MWe reactor
 Kurchatov, National Nuclear Center, Semipalatinsk Test Site
 IVG-1M – 60 MW reactor
 RA – zirconium hydride moderated reactor (затворен)
 IGR (Impulse Graphite Reactor) – 50 MW reactor

Летонија 
 Salaspils, Nuclear Research Center
 5 MWe research reactor (угашен)

Либија 
 Tajura Nuclear Research Center, REWDRC (see ) – 10 MW research reactor (supplied by the USSR)

Литванија 
 Ignalina нуклеарна електрана тип РБМК, коначно затворена 31. децембра 2009. године као услов уласка Литваније у Европску унију.
 Ignalina-1, RBMK, угашен 31. децембра 2004. године
 Ignalina-2, RBMK, угашен 31. децембра 2009. године, снаге 1360 Ват.

Мађарска 
 Paks – 4 VVER (Russian pressurized light water reactor VVER 440/v213) 500 MWe reactors. The modernization of the four reactors was finally ended at 2009, so the plant's total power generation reached 2000 MWe.
 Будимпешта
 Technical University of Budapest (BME) Institute of Nuclear Techniques – University Research Reactor
 KFKI Atomic Energy Research Institute (see KFKI ) – (10 MW Budapest Research Reactor)
 Дебрецин
 Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences – 20 MV cyclotron and a 5 MV Van de Graaff accelerator

Немачка 
 Biblis нуклеарна електрана – Biblis-A и Biblis-B
 Brokdorf нуклеарна електрана
 Brunsbüttel нуклеарна електрана
 Emsland нуклеарна електрана
 Grafenrheinfeld нуклеарна електрана
 Grohnde нуклеарна електрана
 Gundremmingen нуклеарна електрана – Gundremmingen-B и Grundremmingen-C
 нуклеарна електрана Landshut Isar I + Isar II
 Krümmel нуклеарна електрана
 Neckarwestheim нуклеарна електрана
 Philippsburg нуклеарна електрана Block A и Block B
 Unterweser нуклеарна електрана

Истраживачки реактори 
 AKR II – Ausbildungskernreaktor II, Technische Universität Dresden; rating: 2 W, commissioned 2005
 BER II – Berliner-Experimentier-Reaktor II, Hahn-Meitner-Institut Berlin; rating: 10 MW, commissioned 1990
 FRG-1 (see GKSS Research Center) – Geesthacht; rating: 5 MW, commissioned 1958
 FRM II – Technische Universität München; Leistung: 20 MW, commissioned 2004
 FRMZ – TRIGA of the University of Mainz, institute of nuclear chemistry; continuous rating: 0.10 MW, pulse rating for 30ms: 250 MW; commissioned 1965

Затворени реактори 
 У Jülich иЈилих|Јилих|Jülich иЈилих
 Greifswald нуклеарна електрана Угашен 1990. године (Greifswald-1 до Greifswald-4, and the unfinished Greifswald-5 реактор), Type: VVER-440
 Gundremmingen-A (угашен 1977. године)
 Hamm-Uentrop,THTR 300, угашен 1988. године
 Lingen, угашен 1977. године
 Mülheim-Kärlich Ннуклеарна електрана
 Нидерајхбах, угашен 1974.
 Обригхајм , угашен маја 2005.
 Рајнсберг-70 (Russian)
 Штаде, угашен 2003.
 Würgassen, угашен 1994.
 Kalkar, никада није завршен
 Wyhl, реактор никад није довршен звог јакг отпора активиста за заштиту животне срединеenvironmentalist.
 Kahl угашен

Малезија 
 Kuala Lumpur - TRIGA Mark II, Malaysian Institute of Nuclear Technology Research (installed 1982)

Мексико 
 Laguna Verde - 2 BWRs
 Мексико Сити Mark III, National Institute for Nuclear Research
 Мексико Сити - Subcritical research reactor 
 Zacatecas - Autonomous University of Zacatecas - Subcritical research reactor

Мароко 
 Rabat - TRIGA (under construction)

Северна Кореја

Нуклеарне електране 
 Yongbyon
 Yongbyon 2 - 50 MWe Magnox reactor (construction suspended 1994)
 Taechon (20 km from Yongbyon)
 Taechon 1 - 200 MWe reactor (construction suspended 1994)
 Kumho (30 km north of Sinpo), see KEDO
 Kumho 1 - PWR 1000 MWe (construction suspended 2003)
 Kumho 2 - PWR 1000 MWe (construction suspended 2003)

Истраживачки реактори 
 Yongbyon
 IRT-2000 - 8 MWt (2MWt 1965-1974, 4MWt 1974-1986) heavy-water moderated research reactor (supplied by USSR, 1965)
 Yongbyon 1 - 5 MWe Magnox reactor, provides power and district heating (active 1987-1994, reactivated 2003, and shut-down in July 2007)

Норвешка

Истраживачки реактори 
 Kjeller реактори
 NORA (у раду од 1961, угашен 1967)
 JEEP I (у раду од 1951, угашен 1967)
 JEEP II (у раду од 1966)
 Halden реактор
 HBWR - Halden -{BWR}- (у раду од 1959. године)

Пакистан

Нукеларне електране

Истраживачки реактори 

Under IAEA safeguards

Not under IAEA safeguards

Панама 
 USS Sturgis - floating nuclear power plant for Panama Canal (operating 1966 to 1976)

Перу 
 RP-0 - Located in Lima, built by Argentine INVAP
 RP-10 - Located in Huarangal built by Argentine INVAP

Филипини 
 PRR-1 - 3 MW TRIGA-converted reactor, Quezon City. Managed by the Philippine Nuclear Research Institute (formerly Philippine Atomic Energy Commission). 1st criticality on August 1963, reactor conversion on March 1984, criticality after conversion on April 1988, shutdown since 1988 for pool repairs, on extended shutdown at present.
 Bataan Nuclear Power Plant - 620 MWe, mothballed

Пољска 
 Ewa reactor - 10 MW research reactor (dismantled in 1995)
 Maria reactor - 30 MW research reactor
 Żarnowiec Nuclear Power Plant - 1600 MW construction cancelled

Португалија 
 Sacavem - RPI, Portuguese Research Reactor - 1 MWt pool type, Instituto Tecnológico e Nuclear

Порторико 
 Mayagüez - TRIGA reactor (dismantled)
 Boiling Nuclear Superheater (BONUS) Reactor Facility, BONUS - superheated BWR (decommissioned). Listed on the U.S. National Register of Historic Places.

Румунија

Нуклеарне електране 
 Cernavodă Nuclear Power Plant
 Cernavodă-1 PHWR КАНДУ реактор 700 MW
 Cernavodă-2 PHWR КАНДЗ реактор 700 MW

Фабрике у овој области 
 Mioveni Fuel Factory, CANDU fuel
 Turnu Severin-Halînga Heavy Water Factory

Истраживање у области нуклеарне енергије 
 Institute for Nuclear Research, Mioveni, 110 km north-west of Bucharest
 National Institute for Research and Isotopic Separation, Govora, 170 km west of Bucharest
 National Institute for Physics and Nuclear Engineering, IFIN-HH, Mǎgurele, 5 km south-west of Bucharest

Русија

Нуклеарне електране

Истраживачки реактори 
(У Русији постоји око 109 истраживачких реактора.  )
 T-15 fusion reactor at Kurchatov Institute

Србија 
 Институт за нуклеарне науке Винча, Винча
 RA - Reaktor A (1956–2002) - 6.5 MW heavy water moderated and cooled research reactor
 RB - Reaktor B (1958-...) - At the very beginning the RB reactor was designed and constructed as an unreflected zero power heavy water - natural uranium critical assembly. First criticality was reached in April 1958. Later, the 2% enriched metal uranium fuel and 80% enriched UO2 fuel were obtained and used in the reactor core. Modifications of the reactor control, safety and dosimetry systems (1960, 1976, 1988) converted the RB critical assembly to a flexible heavy water reflected experimental reactor with 1 W nominal power, operable up to 50 W. Several coupled fast-thermal systems were designed and constructed at RB reactor in the early 1990s, for the research in fast reactors physics.

(For more information on the subject, please visit )

Словачка 
 Бохуњице - 4 408 MWe WWER (aka VVER),
 Bohunice V-1 - 2x WWER-440/V230 (unit #1 shut down on December 31, 2006, unit #2 shut down on December 31, 2008 )
 Bohunice V-2 - 2x WWER-440/V213
 Bohunice A-1 - 1x 144 MWe KS-150 (shut down after a 1977 refuelling incident; decommission in progress since 1979)
 Mochovce - 2 388 MWe WWER
 2x WWER-440/V213
 2x WWER-440/V213 (under construction; likely to be finished by Enel)

Словенија 
 Krško NPP - 670 MWe PWR (with Croatia 50% ownership)
 Ljubljana - TRIGA Mark II research reactor, Jožef Stefan Institute (supplied in 1966 by the САД)

Сирија 
 Минијатурни извор неутрона

Тајван

Нуклеарне електране

Истраживачки реактори 
 Hsinchu - TRIGA, Tsing Hua University (у раду од 1977)

Тајланд 
 Bangkok - TRIGA, Office of Atoms for Peace (од 1977)
 Bangkok - TRIGA MPR 10, Ongkharak Nuclear Research Center (у фази изградње)

Турска

Истраживачки реактори 
 TR-1 Research Reactor (Turkish Atomic Energy Authority) Reactor's Web Site: www.tr-2.org
 TR-2 Research Reactor (Turkish Atomic Energy Authority) Reactor's Web Site: www.tr-2.org
 TRIGA MARK II Research Reactor (Istanbul Technical University) Institute of Energy

Украјина

Нуклеарне електране 
 V.I. Lenin Memorial Chernobyl Nuclear Power Station
 Chernobyl-1 РБМК-1000 LWGR (угашен 1996)
 Chernobyl-2 РБМК-1000 LWGR (угашен 1991)
 Chernobyl-3 РБМК-1000 LWGR (угашен 2000)
 Chernobyl-4 РБМК-1000 LWGR (ништен уЧернобиљска хаварија Chernobyl disaster 1986. године)
 Khmelnytskyi Nuclear Power Plant - 2 ВВЕР-1000 реактори
 Rivne Nuclear Power Plant - 2 WWER-440 and 2 ВВЕР|WWER-440 and 2 ВВЕР реактори
 South Ukraine Nuclear Power Plant, Kostiantynivka, Mykolaiv Oblast - 3 ВВЕР-1000 реактори
 Zaporizhzhia Nuclear Power Plant - 6 WWER-1000 reactors (Europe's largest nuclear power plant)

Истраживачки реактори 
 Kiev Институ за нуклеарна истраживања
 Sevastopol Institute of Nuclear Energy and Industry

Уругвај 
 URR reactor

Узбекистан 
 Ulugbek, Tashkent
 VVER-SM tank reactor (shut down)

Финска 
 Ловиса – 2 ВВЕР 
 Olkiluoto 
 Olkiluoto-1 - a реактор са кључалом водом
 Olkiluoto-2 - a реактор са кључалом водом
 Olkiluoto-3 - an Европски реактор са водом под притиском

Истраживачки реактори: 
 Еспо Mark II, Државни Институ за техничка истраживања

Француска 
 Cruas нуклеарна електрана - 4 реактора: 2 од 880 МВ, 2 од 915 МВ
 Dampierre нуклеарна електрана - 4 890 MWe -{PWR}-
 Fessenheim нуклеарна електрана - 2 880 MWe -{PWR}- - тренутно најстарија нуклеарна електрана у Француској
 Flamanville нуклеарна електрана - 2 1330 MWe -{PWR}-
 Golfech нуклеарна електрана - 2 1310 MWe -{PWR}-
 Gravelines нуклеарна електрана - 6 910 MWe -{PWR}-
 Nogent - 2 1310 MWe -{PWR}-
 Paluel - 4 1330 MWe -{PWR}-
 Penly - 2 1330 MWe -{PWR}-
 Phénixt - 1 233 MWe FBR reaktor
 Saint-Alban - 2 1335 MWe -{PWR}-
 Сен Лоран : 1 od 880 MWe, 1 od 915 MWe
 Tricastin - 4 915 MWe -{PWR}-
 Blayais - 4 910 MWe -{PWR}-
 у изградњи - 1 
 Flamanville - 1 1630 MWe -{PWR}- - EDF гради Реактор са водом под притиском|-{PWR}- - EDF гради European Pressurized Reactor реактор.

 Угашени реактори - укупно 12
 Bugey - 1 540 MWe гасом хлађен реактор
 Шинон - 3 гасом хлађен реактор
 Chooz-A - 1 310 MWe -{PWR}- - први -{PWR}- у Европи (у раду од 1970)
 Marcoule - 338 MWe гасом хлађен реактор
 Monts d'Arrée - 170 MWe реактор - EL-49, тешководни реактор, једини те врсте у Француској, налази се у Бранији
 Saint Laurent des Eaux - 2 гасом хлађени реактори
 Нуклеарна електрана Суперфеникс, Creys-Malville - 1 1200 MWe реактор на брзе неутроне

 Обустављени пројекти
 Le Carnet
 Plogoff
 Thermos, снаге 50-100 MW требало је да служи за грејање Гренобља

 Истрживачки реактори
 Institut Laue-Langevin
 Rhapsodie
 Zoe, први реактор у Француској (1948)

Холандија

Нуклеарне електране 
 Borssele Нуклеарна електрана - 481 MWe Реактор са водом под притиском PWR
 Dodewaard Нуклеарна електрана - 58 MWe Реактор са водом која кључа BWR (угашен 1997. гпдине)

Истраживачки реактори 
 Delft, Reactor Institute Delft, part of the Delft University of Technology
 Petten nuclear reactor in Petten
 Biologische Agrarische Reactor Nederland, part of the Wageningen University, shutdown in 1980
 ATHENE nuclear reactor, at the Eindhoven University of Technology, shut down
 Kema Suspensie Test Reactor, test reactor at KEMA, Арнем, disassembled

Чешка Република 
 Дуковани нуклеарна електрана 1, 2, 3 и 4, модел В- 213, тип реактора ВВЕР, снага 412 мегавати
 Темелин нуклеарна електрана 1 и 2, модел В -320, тип реактора ВВЕР, снага 912 мегавати
 ЛВР- 15, ЛВР- 0, истраживачки реактори
 ВР-1, истраживачки реактор за тренинг студената

Шпанија

Нуклеарне електране 
 Almaraz нуклеарна електрана
 Almaraz-1 - 1032 MWe-PWR
 Almaraz-2 - 1027 MWe-PWR
 Ascó Nuclear Power Plant
 Ascó-1 - 930 MWe-PWR
 Ascó-2 - 930 MWe-PWR
 Central nuclear José Cabrera (Zorita) (shut down 04-30-2006) 160MWe-PWR
 Cofrentes Nuclear Power Plant - 994 MWe-BWR
 Santa María de Garoña Nuclear Power Plant - 460 MWe-BWR
 Trillo Nuclear Power Plant - 1.066 MWe-PWR
 Vandellòs Nuclear Power Plant Тарагона
 Vandellòs-1 UNGG (shut down after fire, 1989)
 Vandellòs-2 - 1080 MWe-PWR

Истраживачки реактори 
 Argos 10 kW Argonaut реактор - Polytechnic University of Catalonia, Барселона (угашен 1992. године)
 CORAL-I реактор

Шведска

Нукеларне електране

Истраживачки реактори

Швајцарска

Нуклеарне електране 
 Beznau Nuclear Power Plant - 2 identical PWR power reactors. Commissioned in 1969 and 1970. (Aerial view)
 Goesgen Nuclear Power Plant - PWR power reactor, commissioned 1979. (Aerial view)
 Leibstadt Nuclear Power Plant - BWR power reactor, commissioned 1984. (Aerial view)
 Mühleberg Nuclear Power Plant - BWR power reactor, commissioned 1970. (Aerial view)

Истраживачки реактори 
 SAPHIR - Pool reactor. First criticality: April 30, 1957. Shut down: End of 1993. Paul Scherrer Institut
 DIORIT - HW cooled and moderatred. First criticality: April 15, 1960. Shut down: 1977. Paul Scherrer Institut
 Proteus - Null-power reconfigurable reactor (graphite moderator/reflector). In operation. Paul Scherrer Institut
 Lucens - Prototype power reactor (GCHWR) 30 MWth/6 MWe. Shut down in 1969 after accident. Site decommissioned.
 CROCUS - Null-power light water reactor. In operation. École polytechnique fédérale de Lausanne

Референце

Спољашње везе 
 IAEA list as of 2006 (1.5 MB)
 Списак комерцијалних нуклеарних реактор
 Clickable map of US nuclear power reactors
 Link collection to Nuclear Power Plants 
 British Nuclear Group portfolio of Nuclear Sites

Нуклеарна енергетика